Sitel Group (anciennement Acticall Sitel Group) est un groupe mondial de services intégrés couvrant tous les périmètres de l’expérience client. En 2015, le groupe se classe à la quatrième position de son secteur avec 75 000 collaborateurs répartis sur 150 centres de contact dans 25 pays avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars.  

Sitel Group combine des expertises complémentaires sur le champ de l’expérience client, du conseil digital, aux solutions technologiques, en passant par la formation. Avec des filiales telles que Sitel France, TSC (Digital CRM), Innso (Anciennement Novagile)  (Solutions Technologiques), Learning Tribes (Formation), Sitel Premium Tech Support (assistance technique) et Sitel Customer Insights (analytics clients), Sitel Group propose ses services dans toutes les régions du monde et pour tous secteurs d'activité. 

Sitel France est adhérent au Syndicat des professionnels des centres de contacts.

La marque Sitel appartient à Sitel Operating Corporation, Two American Center, Suite 1000, 3102 West End Avenue, 37203, Nashville, Tennessee, USA.

Histoire 

Le Groupe Acticall est fondé en 1994, la filiale actuelle Sitel est créée quelques années plus tôt, en 1985.  

Date de création de The Social Client : 2011

Date de création de Learning Tribes : 2004

En 2012, une filiale au Brésil ouvre.

Date de création de Novagile et Extens Consulting : 2013[1].

Le , le Groupe Acticall, 180 millions d'euros de CA à l’époque, a racheté le leader américain de la Relation Client Sitel et est devenu ainsi le n°4 mondial de la Relation Client avec 1,7 milliard de $.

 : Novagile devient Innso

 : Acticall France devient Sitel France

Sitel France 
La société a été créée le  avec le statut de Société par actions simplifiée à associé unique.

SIREN : 389 652 553.

Chiffre d'affaires 2015 : 70 603 200 € (comptes récents non disponibles).

Résultat 2015 : 4 284 900 € (perte).

Président : Pedro Lozano de Castro.

Maison mère : Sitel Holding 418 666 699

Actionnaire majoritaire de Sitel Holding : Sitel Operating Corporation, Two American Center, Suite 1000, 3102 West End Avenue,, 37203, Nashville,, Tennessee, US

Adresse : 50 boulevard Hausmann Paris avec 12 établissements secondaires (centre d'appel)

Lien externe

Notes et références 

Entreprise de services ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1996
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise de l'externalisation